

Carriera 
Con la  ha disputato due edizioni dei Campionati mondiali (2010, 2014) e cinque dei Campionati europei (2009, 2011, 2013, 2015, 2017).

Palmarès 

Efes Pilsen: 2008-09
Fenerbahçe: 2017-18

Efes Pilsen: 2008-09
Fenerbahçe: 2019

Efes Pilsen: 2009, 2010
Fenerbahçe: 2017

Galatasaray: 2015-16

Altri progetti

Collegamenti esterni